Stubička Slatina je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Oroslavja, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 683 stanovnika te 213 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 630 stanovnika.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji